Бу́довское — село в Переславском районе Ярославской области при речке Круглице.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 55 человек.

История 

В 1525 году преподобный Даниил купил село Будовское у Андрея Кабата да у Фёдора у Салтана да у Семёна у Кайдана у Степановых детей Корсакова. За всё было заплачено 200 рублей, из коих 150 рублей даны были князем Дмитрием Ивановичем, сыном Великого князя Ивана Васильевича, а остальные деньги — от Данилова монастыря. После секуляризации 1764 года Будовское перешло в ведение государственных имуществ.

Село серьёзно пострадало в Смутное время.

Церковь Николая Чудотворца существовала здесь уже в 1539 году. В писцовых книгах 1628—29 года названа церковь с приделом в честь святых мучеников Бориса и Глеба.

В 1825 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен каменный храм. Престолов в нём два: в холодном во имя святого Николая Чудотворца, в приделе тёплом во имя святого Иоанна Златоустого.

Население

Примечания 

Сёла Данилова монастыря
Населённые пункты Переславского района